Herrarnas turnering i curling vid olympiska vinterspelen 2018 avgjordes i Gangneung curlingcenter i Pyeongchang i Sydkorea.

Kvalspel 
Utöver värdnationen Sydkorea deltog nio nationer i turneringen. Sju av länderna kvalificerade sig genom ett poängsystem utifrån resultaten i världsmästerskapet i curling för herrar 2016 och 2017. Två nationer kvalificerade sig genom en olympisk kvalturnering som avgjordes i december 2017.

Deltagare

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Gruppspel
De fyra bästa lagen från gruppspelet avancerade vidare till semifinaler. Alla tider är lokal tid (UTC+9).

Matcher

Omgång 1
Onsdag, 14 februari, 09:05

Omgång 2
Onsdag, 14 februari, 20:05

Omgång 3
Torsdag, 15 februari, 14:05

Omgång 4
Fredag, 16 februari, 09:05

Omgång 5
Fredag, 16 februari, 20:05

Omgång 6
Lördag, 17 februari, 14:05

Omgång 7
Söndag, 18 februari, 09:05

Omgång 8
Söndag, 18 februari, 20:05

Omgång 9
Måndag, 19 februari, 14:05

Omgång 10
Tisdag, 20 februari, 09:05

Omgång 11
Tisdag, 20 februari, 20:05

Omgång 12
Onsdag, 21 februari, 14:05

Särspel 
Tiden är lokal tid (UTC+9).
Torsdag, 22 februari, 09:05

Slutspel 
Alla tider är lokal tid (UTC+9).

Semifinaler
Torsdag, 22 februari, 20:05

Bronsmatch
Fredag, 23 februari, 15:35

Final
Lördag, 24 februari, 15:35

Källor

Fotnoter
 

Herrar